H65  peut faire référence à :
 H 65 Höör, un club suédois de handball ;
 Otite moyenne non suppurée, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres